Desa Ngino kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngino (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 112,07), Jawa Timur, 
 Desa Ngino (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 112,14), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar